Sabidussi ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Sabidussi (* 1929), österreichisch-kanadischer Mathematiker
 Hans Sabidussi (1864–1941), österreichischer Botaniker, Zoologe und Historiker